1917 Cuyo – asteroide near-Earth
 Cuyo – regione geografica dell'Argentina centro-occidentale
 Cuyo – municipalità delle Filippine nella Provincia di Palawan
 Isole Cuyo – gruppo di isole delle Filippine nel Mar di Sulu
 Luján de Cuyo – città dell'Argentina nella Provincia di Mendoza